Het seizoen 1993/94 van de Nederlandse overgangsklasse hockey bij de heren had EHV en Push als kampioenen. Zij promoveerden rechtstreeks naar de hoofdklasse 1994/95. 

Forward, Leusden, Tegenbosch en De Kieviten degradeerden rechtstreeks naar de eerste klasse.

Eindstanden 
Na 22 speelronden waren de eindstanden:

Hockey in 1993
Hockey in 1994
Overgangsklasse hockey